Joe Eldridge ist der Name folgender Personen:

* Joe Eldridge (Musiker) (Joseph Eldridge; 1908–1952), US-amerikanischer Saxophonist und Violinist
 Joe Eldridge (Radsportler) (* 1982), US-amerikanischer Radrennfahrer